Puszczykowo – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim
 Puszczykowo – dawna gromada
 Puszczykowo – przystanek osobowy w Puszczykowie
 Puszczykowo – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Kamieniec
 Puszczykowo – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie

Zobacz też:
 Puszczykowo-Zaborze – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz